L'expression  peut faire référence à :
 Freedom Force, une équipe de super-vilains issue de l'univers de Marvel,
 Freedom Force, un jeu vidéo sorti en 1988 sur Nintendo (NES),
 Freedom Force, un jeu vidéo sorti en 2002 sur PC et Mac.
 Freedom Force vs. The 3rd Reich, sa suite.